Les séismes de 2011 à Port Vila (de magnitude 7.5 et 5.9) ont frappé l'île du Vanuatu le  à  (heure locale) sans faire aucune victime.

Une réplique d'une magnitude de 6.2 a été ressentie le .

Notes et références 

Port Vila 2011
Port Vila 2011
Port Vila 2011
2011 en Océanie
Août 2011